Ångertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ångertjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Ångertjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn